Костёл Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев (Гродно) — архитектурный комплекс костёла и монастыря бернардинцев. Церковь является старейшим действующим католическим храмом в Гродно и одним из старейших на западе Белоруссии.

История 

Монастырь был основан по воле великого князя литовского и короля польского Александра Ягеллончика в 1495 году.  Однако активные строительные работы начались значительно позднее. В конце XVI века бернардинцев приглашает  настоятель фарного храма Канапацкий, после чего представители ордена отправляются в Гродно, чтобы «быть полезными этому знаменитому городу, заражённому болезнью разных схизм и ошибок». Непосредственную передачу бернардинцам участка бывшего великокняжеского двора, где должен был стоять храм, совершила княгиня Анна Друцкая-Соколинская. 

Каменный мужской монастырь возведён в период с 1595 до 1617 года, с соизволения короля Сигизмунда III. Наиболее щедрым меценатом храма стал сам король Сигизмунд, пожертвовавший 3200 злотых, вклады сделали Иероним Волович, давший 2200 злотых, и Лев Сапега, подаривший 1050 злотых. Кроме того, шляхта, участвовавшая в войне со шведами и как раз находящаяся в Гродно, устроила сбор и дала 4000 злотых.

К 1600 году костёл уже был частично готов и его отразил на своей гравюре Томаш Маковский.

Храм  был освящён 13 мая 1618 года, виленским епископом Евстафием Воловичем. В 1656 году бернардинские строения получили сильные повреждении в результате действий солдат московской державы. В это же время в монастыре было более 30 монахов. Среди братии имелось трое проповедников, один из которых проповедовал самим бернардинцам, другой монашкам бернардинкам, чей монастырь был по соседству, а третий монашкам бригитткам. 

Храм перестраивали во второй половине XVII века. Во время этих работ был создан барочный фасад здания. После пожара 1753 года, храм снова восстанавливали. К тому времени он имел звонницу, расположенную справа от главного фасада. Её было решено надстроить.

В 1894 году в храме венчалась Элиза Ожешко.

С 1990 года в здании монастыря размещается Высшая духовная семинария. Костёл — действующий.

Здание храма 
Храм представляет собой базилику. Длинна костёла вместе с церковным крыльцом, так называемой крухтой, от входа до конца контрфорса апсиды, составляет приблизительно 68 метров. Храм имеет наибольшую длину среди всех исторических церквей страны. Максимальная ширина храма — более 26 метров. Высота колокольни вместе с крестом приблизительно 60 метров.

Экстерьер 

Внешний облик комплекса несёт в себе черты готики (апсида), ренессанса и барокко. 
Главный фасад решён строго и изящно. Щипец храма декорирован коринфскими пилястрами и тремя нишами со скульптурами, в верхней части он завершается треугольным фронтоном. Массивные пилоны, ограничивающие щит, увенчаны простыми барочными вазами. Фасад храма не вполне симметричный так как зодчий, во время реконструкции, стремился вписать его в предыдущую структуру.

Колокольня находится справа от костёла. Ярусы башни храма постепенно сужаются кверху. Звонницу украшают изломанные барочные карнизы, колоны, пилоны и вазы. Пластика колокольни продуманная и утончённая, создаёт узнаваемый образ городской высотной доминанты. В нижнем ярусе звонницы имеется заштукатуренный руст. Основываясь на стилистическом анализе, верхние ярусы колокольни приписывают крупному мастеру виленского барокко, итальянцу Антонию Паракка (Antonio Paracca).

Несмотря на различие отдельных частей, в целом храм представляет собой произведение большой художественной силы.

Интерьер  

Интерьер датирован XVII—XVIII веками. В его оформлении выделяется обилие скульптуры и живописи. Стиль алтарей представляет собой переход от барокко к классицизму. Их художественное решение отличает, с одной стороны — чёткость и строгость
классицизма, с другой — ощутимое желание создать более экспрессивные, текучие формы, при помощи дуговых завершений верхнего яруса и несколько хаотичных гирлянд в духе барокко. Эффектно смотрятся рельефные стукковые панно, которые выступают 
доминантами верхних ярусов всех алтарей, кроме главного. 

Главный, полукруглый алтарь центрального нефа декорирован коринфскими колонами и пилястрами, рядом с которыми
размещены круглые скульптуры и четыре медальона с головами львов. Венчают аттик алтаря 5 скульптур, полных барочной экспрессии. Центральная скульптура аттика, наиболее крупная в верхнем ярусе алтаря, представляет Бога Отца.

Примечательна и роспись храма, в частности, ряд гербов вверху центрального нефа. Всего гербов 16, по 8 с каждой стороны. Ближе всего к алтарю, с обеих сторон, размещены гербы ВКЛ и Польши. Кроме того, стены центрального нефа украшают гербы меценатов храма: Сапег, Воловичей, Мосальских, Александровичей, Сципио-дель-Кампо, Эйсмонтов и других. С правой стороны, вблизи от входа, помещён олень Св. Губерта (Евстафия). Над гербами, в нишах аркатурного пояса, находится галерея из портретов религиозных и политических деятелей. С каждой стороны размещены 19 портретов. Большой тимпан центрального нефа, размещённый над проёмом апсиды, ранее был занят росписью «Вознесение Девы Марии», под героями этой фрески, помещался медальон с наименованием старинного музыкального рефрена Ave Regina Сaelorum (Здравствуй Королева Небес). Ещё в начале XX века тимпан имел именно эту роспись, но позднее её заменили на другое изображение сцены вознесения. Авторство первого варианта приписывают
Антонию Грушецкому, а второго Петру Сергиевичу. 

Кроме росписи в тимпане нефа, живописные украшения имели пилястры, своды и хоры. 

Амвон и исповедальни выдержаны в стиле переходном от барокко к классицизму.

В интерьере особо выделяется скульптурное убранство Лоретанской капеллы, созданное, согласно некоторых гипотез, артелью выдающегося скульптора Пьетро Перти. 

Автором всего единого высокохудожественного ансамбля интерьера, созданного в XVIII веке, предположительно является Джузеппе де Сакко.

См. также 
 Собор Святого Франциска Ксаверия (Гродно)
 Костёл Благовещения Пресвятой Девы Марии и монастырь бригиток
 Монастырь францисканцев (Гродно)

Примечания

Ссылки 
  описание истории костёла бернардинцев

Обретения
Достопримечательности Гродно
Памятники истории Белоруссии
Здания и сооружения, заложенные в 1595 году
Здания и сооружения, построенные в 1618 году